Карвер има више значења:
 Округ Карвер (Минесота)
 Карвер (Минесота)